Einheit Produktionen - niemiecka wytwórnia płytowa, zajmująca się głównie dwoma gatunkami muzycznymi folk metalem oraz black metalem. Siedziba wytwórni znajduje się w mieście Drebkau (Brandenburgia).

Einheit Produktionen posiada jedną podwytwórnię - Black Blood Records, założoną w 2006 roku. Zajmuje się ona głównie black metalem i obecnie wydaje albumy czterech zespołów.

Wydane albumy 
Wytwórnia wydała dotąd kilkadziesiąt albumów muzycznych. Były to:

  Aisling - Trath Na Gaoth (2006)
  Alkonost - On the Wings of the Call (2010)
  Andras - Demo (2000)
  Andras - Iron Way (2008)
  Andras - Warlord (2010)
  Bifröst - Heidenmetal (2010)
  Black Messiah - Oath of a Warrior (2005)
  Burn My Shadows - Havoc (2010)
  Finsterforst - ...zum Tode hin (2009)
  Mistur - Attende (2009)
  Myrkgrav i  Voluspaa - Myrkgrav / Voluspaa (2011)
  Nomans Land - Hammerfrost (2005)
  Nomans Land - The Last Son of the Fjord (2006)
  Nomans Land - Raven Flight (2006)
  Nomans Land - Farnord (2009)
  Nomans Land i  Thrudvangar - Nomans Land/Thrudvangar (2008)
  Oakenshield - Gylfaginning (2008)
  Odroerir - Götterlieder (2005)
  Odroerir - Götterlieder II (2010)
  Solarisis - Of Plague Proportions (2007)
  Sorgsvart - Fortapt Fra Verden I Vakkert Selvmord (2006)
  Sorgsvart - Vikingtid Og Anarki (2008)
  Thrudvangar - Walhall (2006)
  Thrudvangar - Zwischen Asgard Und Midgard (2007)
  Thrudvangar - Durch Blut Und Eis (2010)
  Thundra - Ignored by Fear (2009)
  Trimonium - Son of a Blizzard (2007)
  Trimonium i  Plagued - Blood League / Fire Still Burns (2007)
  Ulvhedin - Pagan Manifest (2004)
  Wrath - Savage Beauty (2004)
  Wrath - Viking (2005)
  XIV Dark Centuries - Gizit Dar Faida (2011)

Albumy w liczbach

Przypisy 

Metalowe wytwórnie muzyczne
Niemieckie wytwórnie muzyczne